Curb — перший альбом гурту Nickelback, випущений 1996 року.

Трек-лист 
"Little Friend"  	3:48
	"Pusher"  	4:00
	"Detangler"  	3:41
	"Curb"  	4:51
	"Where?" (Nickelback, Jeff Boyd)	4:27
	"Falls Back On"  	2:57
	"Sea Groove"  	3:57
	"Fly" (Nickelback, Boyd)	2:53
	"Just Four"  	3:53
	"Left" (Nickelback, Boyd)	4:03
	"Window Shopper" (Nickelback, Boyd)	3:42
	"I Don't Have"  	4:05

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Альбоми Nickelback
Дебютні альбоми 1996
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records